Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemande Anna-Lena Friedsam, des Américaines Bethanie Mattek-Sands et Anna Tatishvili, de la Hongroise Tímea Babos, de l'Italienne Francesca Schiavone et de la Roumaine Monica Niculescu.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Jessica Pegula, Barbora Štefková, Ysaline Bonaventure, Elitsa Kostova, Ekaterina Alexandrova, Catherine Bellis.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Québec
Sport au Québec en 2016
Tennis en septembre 2016